

Солонечна — присілок, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Солонечна — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край